Institut Géographique National (Frankrijk), een Franse overheidsinstelling
 Institut Géographique National (België), een Belgische overheidsinstelling
 IGN (website), een website gericht op computerspellen, films en andere media